Андский высокогорный попугай () — птица семейства попугаевых. Единственный представитель рода Андских высокогорных лори.

Внешний вид 
Длина тела взрослой особи не более 35 сантиметров. Такой размер является средним показателем среди попугаевых. Основной цвет оперения зелёный, на груди и животе желтоватый, с оранжевым отливом. Через глаз от клюва до уха проходит продольная яркая жёлтая полоса. Оперение на хвосте зеленовато-красное, с примесью желтизны. Окологлазное кольцо средней ширины, цвет у большинства особей может быть разным, но обязательно светлым. Радужка глаз тёмно-оранжевая. Клюв серовато-чёрный, ноги того же цвета. Самцы и самки внешне не отличаются, оперение молодых птиц такое же как и у взрослых. Голос громкий и пронзительный.

Распространение 
В настоящее время Андские высокогорные попугаи в дикой природе наблюдаются в центральной и южной части Анд, причём распространены они одинаково по двум сторонам, и на западном, и на восточном склонах. Большее количество птиц этого вида сосредоточено в Эквадоре и Колумбии. Раньше эти попугаи жили и в Перу на Кордельера-де-Калан и на восточном склоне Анд, расположенных на территории этого государства. Однако, из-за того, что их места обитания были почти полностью уничтожены, там они больше не селятся. Да и в Колумбии и Эквадоре их численность значительно снизилась и продолжает неуклонно падать. Андские высокогорные попугаи считаются довольно редким и уязвимым видом.

Примечания 

Животные, описанные в 1894 году
Птицы Южной Америки
Неотропические попугаи
Монотипические роды птиц